Doberman steht für:
 Doberman (Album), Album von Tomoyasu Hotei aus dem Jahr 2003
 Doberman (Band), japanische Band
 C. Doberman (1928–2008), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Dobermann (Begriffsklärung)